Квета Пешке і Катарина Среботнік були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.
Лізель Губер і Ліза Реймонд виграли титул, у фіналі перемігши Ракель Копс-Джонс і Абігейл Спірс з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні пари 
Перші шість сіяних пар виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Чж Хаоцін Р Фудзівара
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= П Герцог
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Дж Крейбас Ш Схеперс
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А Кудрявцева К Закопалова
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= Ф Аль-Набхані У Джабір
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= Ю Гергес Ц Чжен
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= У Радванська О Савчук
| RD1-score11-1= 
| RD1-score11-2= 
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= К Барруа А-Л Гренефельд
| RD1-score12-1=w/o
| RD1-score12-2= 
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= К Янс-Ігначик К Младенович
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= С Шувей П Шуай
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= К Деллаква С Стосур
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= І Бенешова
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Л Губер Л Реймонд
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=[10]
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Чж Хаоцін Р Фудзівара
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=[6]

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= А Кудрявцева К Закопалова
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= Ю Гергес Ц Чжен
| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Д Гантухова А Радванська
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= К Барруа А-Л Гренефельд| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= К Янс-Ігначик К Младенович| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=77| RD2-score07-3=[10]| RD2-seed08=8
| RD2-team08= І Бенешова
| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=65
| RD2-score08-3=[7]

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Л Губер Л Реймонд| RD3-score01-1=62
| RD3-score01-2=77| RD3-score01-3=[11]| RD3-seed02=7
| RD3-team02= Ю Гергес Ц Чжен
| RD3-score02-1=77| RD3-score02-2=63
| RD3-score02-3=[9]

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= К Барруа А-Л Гренефельд| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= К Младенович
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Л Губер Л Реймонд| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= К Барруа
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3= 
}}

 Нижня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= С Кирстя A Keothanvong
| RD1-score03-1=6'''
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=[2]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=

Посилання 
 Main Draw 

Qatar Total Open, парний розряд
2012
2012 у катарському спорті